Wunder dauern etwas länger ist der Titel folgender Filmproduktionen:

 Wunder dauern etwas länger (1986), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1986 (OT: Miracles)
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Wunder dauern etwas länger, Fernsehfilm aus der Reihe Der Staatsanwalt hat das Wort, 1973